

Яшовиці — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Яшовиці — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства